Пролетариатис Брдзола («Борьба Пролетариата») — грузинская нелегальная газета, орган Кавказского союза РСДРП, выходившая с апреля — мая 1903 года по октябрь 1905 года на грузинском языке. Была закрыта после выхода 12-го номера.

По возвращении из ссылки, в 1904 году, редакцию возглавил И. В. Сталин. В состав редакции входили также А. Г. Цулукидзе, С. Г. Шаумян и др. Руководящие статьи в газете писал И. В. Сталин. «Пролетариатис Брдзола» являлась преемницей газеты «Брдзола».

Первый съезд Кавказского союза РСДРП решил объединить с газетой «Брдзола» армянскую социал-демократическую газету «Пролетариат» в один общий орган, издаваемый на трех языках: грузинском («Пролетариатис Брдзола»), армянском («Пролетариати Крив») и русском («Борьба Пролетариата»). Содержание газеты на всех трех языках было тождественным. Порядок номеров сохранялся от предшествующего издания на данном языке.

«Пролетариатис Брдзола» была самой крупной после «Вперед» и «Пролетария» нелегальной большевистской газетой, последовательно отстаивавшей идеологические, организационные и тактические основы марксистской партии. Редакция газеты поддерживала тесную связь с В. И. Лениным и большевистским заграничным центром. Когда с декабре 1904 года вышло извещение об издании газеты «Вперед», Кавказский союзный комитет образовал литературную группу для поддержки «Вперед». В ответ на приглашение Союзного комитета сотрудничать в «Пролетариатис Брдзола» В. И. Ленин в письме от 20 декабря (н. ст.) 1904 года писал: «Дорогие товарищи! Получил Ваше письмо насчет „Борьбы Пролетариата“. Постараюсь писать и передам товарищам по редакции».

«Пролетариатис Брдзола» систематически перепечатывала на своих страницах статьи и материалы из ленинской «Искры», а затем и из «Вперед» и «Пролетария». В газете публиковались статьи В. И. Ленина. В «Пролетарии» неоднократно давались положительные рецензии и отзывы о «Пролетариатис Брдзола», а также перепечатывались из неё статьи и корреспонденции. В № 12 «Пролетария» отмечается выход первого номера «Борьбы Пролетариата» на русском языке. В конце заметки говорится: «Нам еще придется вернуться к содержанию этой интересной газеты. Горячо приветствуем расширение издательской деятельности Кавказского союза и желаем ему дальнейших успехов в восстановлении партийности на Кавказе».

См. также 
 Брдзола
 Дро
 Чвени Цховреба
 Ахали Цховреба
 Ахали Дроеба

Примечания

Источник 
Сочинения И. В. Сталина, т. 1, стр. 399, примечание 21

Газеты Грузии
Газеты Российской империи
Газеты на грузинском языке
Социалистическая пресса
РСДРП